Санта Марија (брод), брод којим је Кристифор Колумбо пошао на прво путовање
 Санта Марија (Рио Гранде до Сул), град у бразилској савезној држави Рио Гранде до Сул
 Санта Марија (Калифорнија), град у америчкој савезној држави Калифорнија
 Санта Марија (Тексас), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Санта Марија (река у Калифорнији), река у америчкој савезној држави Калифорнија

насеља у Италији:
 Санта Марија (Алесандрија)
 Санта Марија (Анкона)
 Санта Марија (Арецо)
 Санта Марија (Асти)
 Санта Марија (Белуно)
 Санта Марија (Беневенто)
 Санта Марија (Бијела)
 Санта Марија (Болцано)
 Санта Марија (Бреша)
 Санта Марија (Каљари)
 Санта Марија (Казерта)
 Санта Марија (Катанцаро)
 Санта Марија (Кунео)
 Санта Марија (Фиренца)
 Санта Марија (Фрозиноне)
 Санта Марија (Ла Специја)
 Санта Марија (Лука)
 Санта Марија (Мантова)
 Санта Марија (Падова)
 Санта Марија (Павија)
 Санта Марија (Перуђа)
 Санта Марија (Пезаро и Урбино)
 Санта Марија (Пескара)
 Санта Марија (Пјаченца)
 Санта Марија (Потенца)
 Санта Марија (Ређо ди Калабрија)
 Санта Марија (Ријети)
 Санта Марија (Римини)
 Санта Марија (Рим)
 Санта Марија ди Кастелабате
 Санта Марија (Сондрио)
 Санта Марија (Терамо)
 Санта Марија (Терни)
 Санта Марија (Трапани)
 Санта Марија (Тревизо)
 Санта Марија (Удине)
 Санта Марија (Варезе)
 Санта Марија (Верчели)
 Санта Марија (Вибо Валенција)
 Санта Марија (Виченца)

Види још 
 Санта Марија дела Салуте (вишезначна одредница)